SVF est un sigle qui peut signifier : 

 , un recueil de fragments stoïciens ;
 le sérum de veau fœtal, couramment utilisé pour la culture cellulaire.
 La Société des Vins de France, ancien négociant en vin qui eut son heure de gloire dans la seconde moitié du vingtième siecle. Aujourd'hui marque du Groupe Castel